Stoney (volk), een indiaans volk
 Stoney (taal), de taal van dat volk